Karlo Andrija Avelin Ćepulić
Avelin Ćepulić (1896. – 1936.)